Lee Sun-Hee puede referirse a las siguientes personas:
 Lee Sun-Hee (1972), practicante de taekwondo surcoreana;
 Lee Sun-Hee (1978), practicante de taekwondo surcoreana.